Fantázia (film)
Fantázia (zenemű)

Kapcsolódó szócikkek 
Fantasy (egyértelműsítő lap)